María Nikoláyevna puede referirse a:

 María Nikoláyevna de Rusia, noble rusa, hija del zar Nicolás I. 
 María Nikoláyevna Románov, noble rusa, hija de Nicolás II.